Hanlon ist der Familienname folgender Personen:

 Hanlon Brothers, eine englische Artistenfamilie
 Allen Hanlon (1919–1986), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Glen Hanlon (* 1957), kanadischer Einhockeytrainer
 Jack Hanlon (1916–2012), US-amerikanischer Kinderdarsteller

 Paul Hanlon (* 1990), schottischer Fußballspieler
 Philip J. Hanlon (* 1955), US-amerikanischer Mathematiker
 Tom Hanlon (* 1967), britischer Hindernisläufer

Siehe auch:
 Hanlon’s Razor (Hanlons Rasiermesser) 
 O’Hanlon